LDOS peut faire référence à :
 
 un système d'exploitation pour TRS-80, un vieux modèle d'ordinateur,